El término Mijáilivka () puede referirse a:

Ucrania 

 Mijáilivka (Alchevsk), asentamiento urbano situado en el raión de Alchevsk del óblast de Lugansk (Ucrania).
 Mijáilivka (Rovenki), asentamiento urbano situado en el raión de Rovenki del óblast de Lugansk (Ucrania).
 Mijáilivka (Bilhorod-Dnistrovskyi), localidad situada en el raión de Bilhorod-Dnistrovskyi del óblast de Odesa (Ucrania).
 Mijáilivka (Odesa), pueblo situado en el raión de Odesa del óblast de Odesa (Ucrania).
 Mijáilivka (Podilsk), pueblo situado en el raión de Podilsk del óblast de Odesa (Ucrania).
 Mijáilivka (Vasilivka), ciudad situada en el raión de Vasilivka del óblast de Zaporiyia (Ucrania).
 Mijáilivka (Zaporiyia), ciudad situada en el raión de Zaporiyia del óblast de Zaporiyia (Ucrania).

Historia 

 Grupo Mijaílovka inferior, una cultura arqueológica de la Edad del Cobre.